Calovébora – comune della comarca di Ngäbe-Buglé, Panama
Calovébora – comune della provincia di Veraguas, Panama